Real to real (Starcastle), een album van de Amerikaanse rockband Starcastle
 Reel 2 Real, een project rondom de zanger/rapper Mad Stuntman (echte naam Mark Quashie)